Ivanov is een Russische achternaam en betekent zoon van Ivan. De vrouwelijke variant is Ivanova.

Alexander Ivanov (schaker), een Russisch-Amerikaans schaker 
Aleksandr Ivanov (schilder), een Russisch kunstschilder 
Aleksandr Ivanov (snelwandelaar), een Russisch snelwandelaar
Aleksandr Ivanov (speerwerper), een Russisch speerwerper
Anatoli Ivanov, een Russisch slagwerker, componist en dirigent
Andrej Ivanov, een Russisch kunstschilder
Gjorge Ivanov, president van Macedonië
Ilja Ivanov, een Russische wetenschapper
Sergej Ivanov (schilder), een Russisch kunstschilder
Sergej Ivanov (politicus), een Russisch politicus
Sergej Ivanov (wielrenner), een Russisch wielrenner
Trifon Ivanov, een Bulgaarse voetballer
Valentin Ivanov, een Russisch scheidsrechter
Valentin Kozmitsj Ivanov, een Russisch voetballer
Ivanov (Tsjechov), een toneelstuk van Anton Tsjechov

Alevtina Ivanova, een Russisch atlete
Alina Ivanova, een Russisch atlete
Lili Ivanova, een Bulgaars zangeres
Olimpiada Ivanova, een Russisch atlete
Susan Ivanova, een personage uit de televisieserie Babylon 5
Zoja Ivanova, een Kazachs atlete

Russische achternaam